J64 peut faire référence à :
 Icosaèdre tridiminué augmenté (J64), une figure géométrique ;
 Pneumoconiose, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres